Кампо Нумеро Синко има више значења:

 Кампо Нумеро Синко (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Нумеро Синко (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику